Flamingo Road (theater), een toneelstuk van Robert Wilder en Sally Wilder
 Flamingo Road (film), een film uit 1949 gebaseerd op het toneelstuk van Robert Wilder en Sally Wilder
 Flamingo Road (serie), een televisieserie uit 1980 gebaseerd op het toneelstuk van Robert Wilder en Sally Wilder